Дрич Костянтин Іванович (2 червня 1930 — 5 лютого 1996) — український військовий топограф, географ-картограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Дрич Сергій Костянтинович (*17 травня 1957) — український географ-картограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.